Maria Rast steht für:

 Ruše, Gemeinde in der Region Štajerska, Slowenien (deutscher Name)
 Maria Rast am Stein, Wallfahrtsort in Tschechien 

Bauwerke:
 Wallfahrtskirche Maria Rast am Hainzenberg, Wallfahrtskirche in Tirol
 Filialkirche Maria Rast, Mistelbach (Niederösterreich) 
 Kapelle Maria Rast (Arnoldsweiler), Kapelle bei Arnoldsweiler, Stadt Düren, NRW, Deutschland
 Haus Maria Rast, ehemaliges Herrenhaus im Ortsteil Kreuzweingarten, Stadt Euskirchen, NRW, Deutschland
sowie
 Pfarre Maria Rast, Steinbach (Gemeinde Mauerbach), Niederösterreich